Ниже представлен список избранных живописных произведений Ивана Крамского.

Список картин 
}}

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Крамской, Иван Николаевич